Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 16 van 1989 was het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 16 van 1989. Het kwalificatietoernooi duurde van van 2 juli 1988 tot en met 20 januari 1989 Op het toernooi werd gewerkt via een knock-outsysteem, waarbij de twee landen steeds een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar spelen. De drie winnaars mogen deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal dat gespeeld wordt in Schotland.

Gekwalificeerde landen
De landen die zich voor het wereldkampioenschap gekwalificeerd hebben zijn:

Wedstrijden

Eerste ronde

Marokko kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Guinee kwalificeert zich na strafschoppen (4–3) voor de tweede ronde.

Algerije kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Zambia kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Mauritius kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Zaïre kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Gabon kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Kameroen kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Ghana kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Guinee kwalificeert zich voor de derde ronde.

Egypte kwalificeert zich voor de derde ronde.

|goals1=
|goals2=
|stadium=
|attendance=
|referee= 
}}
Ghana kwalificeert zich voor de derde ronde op basis van het Uitdoelpuntregel.

Nigeria kwalificeert zich voor de derde ronde.

Zambia kwalificeert zich voor de derde ronde.

Ivoorkust kwalificeert zich voor de derde ronde.

Derde ronde

Guinee kwalificeert zich na strafschoppen (4–3) voor het hoofdtoernooi.

Nigeria kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Ghana kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 1988
Voetbal in 1989